Miejscowości
 Bièvre – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Namur

 Rzeki we Francji
 Bièvre – rzeka przepływająca przez teren departamentu Ardeny, dopływ rzeki Bar
 Bièvre – rzeka przepływająca przez teren departamentu Mozela, dopływ rzeki Saary
 Bièvre – rzeka przepływająca przez tereny departamentów Essonne, Dolina Marny, Yvelines oraz Paryża, dopływ rzeki Sekwany
 Bièvre – rzeka przepływająca przez teren departamentu Isère, lewy dopływ rzeki Rodanu